Paleček ist der Familienname folgender Personen:

Paleček steht für:
 Paleček & Co., österreich-ungarisch-tschechoslowakischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Paletschek